PKN se poate referi la:
PKN Orlen - cea mai mare companie din Polonia și unul dintre cele mai importnate concerne petroliere europene.
Pertti Kurikan Nimipäivät (PKN) -  o trupă de punk finlandeză, formată în 2009.

Acronime de trei litere